А́пель () — немецкая фамилия.

 Апель, Вилли (1893—1988) — немецкий и американский музыковед, лексикограф.
 Апель, Вильгельм фон (1892—1969) — генерал-лейтенант вермахта, кавалер Рыцарского креста.
 Апель, Винфрид (род. 1954) — немецкий пианист.
 Апель, Генрих (1935—2020) — немецкий скульптор, художник и реставратор.
 Апель, Иоганн Август (1771—1816) — немецкий юрист, стихотворец и теоретик метрики.
 Апель, Карл-Отто (1922—2017) — немецкий философ.
 Апель, Катрин (род. 1973) — немецкая биатлонистка.
 Апель, Ханс (1932—2011) — немецкий политик.
 Апель, Эрих (1917—1965) — немецкий инженер и экономист, председатель Государственной плановой комиссии ГДР.